Progin ist der  Familienname folgender Personen:

 Antoine-Philippe Progin, Schweizer Politiker und Staatskanzler des Kantons Freiburg
 Sarah Progin-Theuerkauf (* 1978), Schweizer Rechtswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Progen